Sigfrid Rålamb kan syfta på:

 Sigfrid Andersson Rålamb (1563–1592), svensk diplomat
 Sigfrid Rålamb (1753–1841), svensk friherre, ryttmästare, tecknare och akvarellist
 Sigfrid Rålamb (1864–1936), svensk friherre och hovjägmästare